Chaperiidae är en familj av mossdjur. Chaperiidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Chaperiidae finns 65 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Chaperiidae